Archaeodictyna är ett släkte av spindlar som beskrevs av Caporriacco 1928. Archaeodictyna ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kardarspindlar
Archaeodictyna